Tuligłowy peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Tuligłowy, un village dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Tuligłowy, un village dans la voïvodie de Lublin